Мэнтл, Мантл () — английская фамилия. 

Известные носители:
 Мэнтл, Микки (; 1931—1995) — американский профессиональный бейсболист, полевой игрок (аутфилдер) и защитник первой базы «Нью-Йорк Янкиз».
 Мэнтл, Энтони Дод (; род. 1955) — британский кинооператор, обладатель нескольких престижных кинематографических призов.

Примечания